Aquesta és la llista a febrer de 2023 dels símbols nacionals de la Xina. La República Popular de la Xina (RPC) controla tota la Xina continental, mentre que la República de la Xina (ROC) controla Taiwan i les illes properes. Vegeu també l'entrada Símbols nacionals de Taiwan. Tots dos països solien afirmar ser el govern legítim de tota la Xina, però Taiwan va abandonar informalment les reivindicacions territorials a principis dels 1990s.

L'emblema nacional significa "escut nacional i disseny de logotip", que representa la imatge i la dignitat del poder polític i la gent del país. És un dels símbols del poder polític d'un país. La definició de l'emblema nacional de la Xina s'explica a l'article 3 de la llei de l'emblema nacional de la República Popular de la Xina: "l'emblema nacional de la República Popular de la Xina és el símbol de la República Popular de la Xina".

L'emblema nacional i la bandera nacional són símbols d'un país. En essència, són la identificació d'un poder estatal i la representació simbòlica d'un poder estatal. Tanmateix, en la llarga evolució històrica i l'aplicació pràctica de les banderes, s'ha passat d'uns senyals fortament reconeixibles al camp de batalla a uns senyals més adaptats a la transmissió gràfica del símbol d'un país.

Els diferents emblemes nacionals que apareixen a la Xina en temps moderns es van dissenyar basant-se en l'heràldica europea. Però, de fet, el desenvolupament del disseny de l'emblema nacional a la Xina també té un llarg procés, malgrat no tenir aquesta tradició, basat en el culte als tòtems. Per exemple, no hi havia cap emblema nacional oficial a la dinastia Qing, però el tòtem "drac" a la "bandera del drac groc" va ser àmpliament utilitzat com a emblema nacional principal en els dissenys oficials del govern, com ara monedes de plata i passaports.

En els primers temps de la República Popular de la Xina, també hi havia el disseny del segell nacional amb caràcter d'emblema nacional. A l'antiga Xina, el segell nacional era el certificat dels emperadors de les dinasties ortodoxes en dinasties anteriors. El seu poder simbòlic i l'efecte d'estampació eren similars al de l'emblema nacional modern. Quan es va establir la República Popular de la Xina, també va prendre el segell tradicional, dissenyat basant-se en el segell tradicional com a símbol oficial (per exemple, el segell nacional " segell del Govern Popular Central de la República Popular de la Xina " al Museu Nacional de la Xina), però més tard va ser oficialment canviat pel segell rodó de disseny tipus europeu.

Símbols de la República Popular de la Xina

Vegeu també 
 Símbols nacionals de Taiwan

Referències 

Xina
República Popular de la Xina